Андреас Христодулу:

 Христодулу, Андреас (род. 1942) — кипрский футболист, полузащитник.
 Христодулу, Андреас (род. 1995) — кипрский баскетболист.
 Христодулу, Андреас (род. 1996) — кипрский футболист, защитник.
 Христодулу, Андреас (род. 1997) — кипрский футболист, вратарь.